Cívka může být:

 cívka – elektrotechnická součástka na principu elektromagnetismu, realizace indukčnosti
 cívka (náčiní) – obecná pomůcka pro navíjení dlouhých ohebných předmětů
 cívka (příze) – cívka užívaná v textilním průmyslu

Externí odkazy